Xylo steht für:

 Xylo (Insel), eine Insel des Dodekanes
 Xylo, eine Spieltechnik der Harfe, siehe Spieltechnik der Harfe #Xylo
 Mahindra Xylo, ein Pkw-Modell